Старое кладбище — название некрополей:

Германия 
 Старое кладбище — католический некрополь в Дрездене.
 Старое кладбище — некрополь в Мюнхене.

Китай 
 Старое кладбище — уничтоженное русское кладбище в Харбине.

Россия 
 Старое кладбище — кладбище в Верх-Нейвинске.
 Старое кладбище — некрополь в Гатчине.
 Старое кладбище — некрополь в Муроме.
 Старое кладбище — некрополь в Таганроге.

Швеция 
 Старое кладбище — некрополь в Уппсале.

См. также 
 Старое кладбище Феодосии